Tuberocreagris är ett släkte av spindeldjur. Tuberocreagris ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Helplåtklokrypare
Tuberocreagris